Porfirio bzw. Porfírio steht für:

 Porfirio (Texas), Ort im Willacy County
 Hugo Porfírio (* 1973), portugiesischer Fußballspieler